Белорусская Советская Социалистическая Республика (до 1936 года называлась Белорусская Социалистическая Советская Республика, до 1927 года называлась Социалистическая Советская Республика Белоруссия также использовалось Белорусская Социалистическая Советская Республика), сокращённо БССР — советское государство, образованное в результате Октябрьской революции в 1919 году. С 1922 года союзная республика в составе СССР.

 Период существования БССР до образования СССР (1919—1922) описывается в статье Социалистическая Советская Республика Белоруссия.
 Период существования БССР в составе СССР (1922—1991) описывается в статье Белорусская Советская Социалистическая Республика.

См. также 
 бСССР